ZP je lahko kratica za:
 zakon o prekrških
 zdravstvena postaja
 zaznavni procesi